Joseph Jackson Lister ist der Name folgender Personen:

* Joseph Jackson Lister (Physiker) (1786–1869), englischer Physiker und Optiker
 Joseph Jackson Lister (Naturforscher) (1857–1927), englischer Zoologe und Botaniker